Хом — присілок, Тарногський район, Вологодська область, Росія
 Хом — гірський хребет в масиві Ґорґани Українських Карпат, Україна
 Хом — поселення, община Шентруперт, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія

Див. також 
 Home Depot